Петровск-Забайкальский
 Петровский завод стеновых материалов и конструкций — ОАО, ликвидирован. Киев. Сырецкая ул. 33.